L'anno 1776
 Il numero naturale 1776
 1776 – musical del 1969
 1776 – film del 1972 basato sul musical
 1776 – libro di David McCullough
 1776 – gioco da tavolo sulla Rivoluzione americana della Avalon Hill